Vorsterman ist der Familienname folgender Personen:

 Lucas Vorsterman (1595–1675), niederländischer Kupferstecher und Zeichner
 Willem Vorsterman († 1543), flämischer Drucker